Tóth Márton (1984) világbajnoki bronzérmes kajakozó
 Tóth Márton (1985) válogatott vízilabdázó
 Tóth Márton (?) labdarúgó (MTK)